persone
Luigi Candiani (1784-1845), imprenditore
Luigi Candiani (1888-1993), architetto
Luigi Candiani (1891- ?), politico
Luigi Candiani (1903-1963), pittore
altro
Cotonificio Luigi Candiani, industria tessile di Busto Arsizio